Tenisowy turniej WTA Ladies Linz 2010 odbył się w dniach 11 - 17 października 2010 w austriackim Linzu, na kortach twardych w hali. Pula nagród wyniosła 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

Przypisy 

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 w Austrii